Występy w europejskich pucharach chorwackiego klubu piłkarskiego Hajduk Split.

Wykaz spotkań pucharowych

1955–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Hajduk Split
Chorwackie kluby piłkarskie w europejskich pucharach